Бребу () — комуна в Румунії, у повіті Караш-Северін.
 Бребу () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Адміністративний центр комуни Бребу.
 Бребу () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Бребу () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Лопетарі.
 Бребу () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Рунку.